Одена (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 52,65 км². Население — 3442 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos estadísticos
 Información del Consejo Comarcal 

Муниципалитеты Барселоны